Pawieł Siergiejewicz Gołowisznikow (ur. 12 lipca 1995 w Biełgorodzie) – rosyjski łyżwiarz figurowy reprezentujący Polskę, startujący w parach tanecznych z Anastasiją Polibiną. Uczestnik mistrzostw Europy i świata, mistrz Polski juniorów (2017) i seniorów (2023).

Osiągnięcia

Z Anastasiją Polibiną

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy łyżwiarze występujący w parach tanecznych
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Biełgorodzie
Urodzeni w 1995